Ингеборга Ха́льштейн (, род. 23 мая 1936, Мюнхен) — немецкая певица (колоратурное сопрано).

Очерк биографии и творчества 
Училась оперному вокалу у матери Элизабет Хальштейн. Дебютировала в 1957 в оперном театре Пассау (Мюзетта в опере Пуччини «Богема»). В 1961-73 солистка Баварской государственной оперы. В 1962 пела Царицу ночи («Волшебная флейта» В. А. Моцарта) на открытии (после долгого кризиса и реконструкции) венского театра Ан дер Вин. 

Гастролировала в Немецкой опере (Берлин), Гамбургской опере, Венской государственной опере, в венецианском театре «Ла Фениче», в театре «Колон» (Буэнос-Айрес, 1962), в лондонском «Ковент-Гардене» (с оркестром под руководством О. Клемперера). Участвовала в международных музыкальных фестивалях, в том числе, неоднократно в Зальцбургском (дебютировала в 1960).

В 1979-2006 преподавала оперный вокал (профессор) в Высшей школе музыке Вюрцбурга, затем давала мастер-классы вокала в Германии и за рубежом.

Хальштейн отличает точность вокальной интонации во всём — чрезвычайно широком (от соль-диез малой октавы до си-бемоль третьей) — диапазоне, виртуозная техника, строгая исполнительская дисциплина. Репертуар охватывает музыку в диапазоне от Г. Ф. Генделя до Р. Штрауса и С. С. Прокофьева. Среди партий — Царица ночи («Волшебная флейта» Моцарта, излюбленная партия Хальштейн), Констанца («Похищение из сераля» Моцарта), Джильда («Риголетто» Дж. Верди), Виолетта («Травиата» Верди), Софи («Кавалер розы» Р. Штрауса), Сюзанна («Свадьба Фигаро» Моцарта), Цербинетта («Ариадна на Наксосе» Р. Штрауса), Аминта («Молчаливая женщина» Р. Штрауса), Олимпия («Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха), Нинетта («Любовь к трем апельсинам» С. С. Прокофьева), Изабелла («Итальянка в Алжире» Дж. Россини), Марцеллина («Фиделио» Л. ван Бетховена), Фьордилиджи Деспина («Так поступают все» Моцарта) и др. Хальштейн — участница премьер оперы Х. В. Хенце «Бассариды» (Зальцбург, 1966) и его же кантаты «Being Beauteous» (1964). Пела также в оперетте («Летучая мышь» И. Штрауса, «Im weißen Rößl» Р. Бенацки). Играла (Габриела) и пела в экранизации оперетты Штрауса «Венская кровь» (ZDF / ORF, 1972). В поздние годы выступала в концертах в камерном репертуаре (романсы и песни преимущественно австрийских и немецких композиторов XVIII — XX веков). Представительная подборка (4 CD) аудиозаписей Хальштейн выпущена на лейбле Membran в 2005 году.

Примечания

Литература 
 Hallstein, Ingeborg // Großes Sängerlexikon. Bd. 2. Bern; München: Saur, 1999, S. 1483-1484.
 Цодоков Е. Оперный словарь. М.: Композитор, 1999, с. 439.

Ссылки 
 Porträt - Ingeborg Hallstein zum 80. Geburtstag (нем.) 
 Генрих Прох. Ария и вариации для колоратурного сопрано (аудиозапись, 1960-е гг.)
 Франц Гроте. Песня соловья (видеозапись, 1960-е гг.)

Сопрано Германии
Оперные певцы и певицы
Певцы и певицы Германии
Академические музыканты Германии